Klimm ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klimm (1881–1952), deutscher Theologe und Kunsthistoriker 
 Georg Klimm (1913–2000), deutscher Lehrer und Politiker
 Johann Albrecht Klimm (1698–1778), deutscher Astronom, siehe Johann Albrecht Klein
 Karl Klimm (1856–1924), deutscher Architekt, in Breslau tätig
 Wolfgang Klimm (* 1943), deutscher Zahnmediziner

Klimm ist der Name folgender Orte:

 Klimm (Gemeinde Elmen), Ortschaft von Elmen, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 Klim
 climm
 Glimm